Николай Иванович Красовский:
 Красовский, Николай Иванович (1826—1875) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, художник-маринист.
 Красовский, Николай Иванович — офицер Российского императорской армии, Георгиевский кавалер.